Claudio Moggi (né en 1982), hockeyeur suisse, frère de Sandro
 Luciano Moggi (né en 1937), dirigeant de football italien
 Sandro Moggi (né en 1982), hockeyeur suisse, frère de Claudio